Исковцы — название населённых пунктов на Украине:

 Исковцы — село в Лохвицком районе Полтавской области.
 Исковцы — село в Лубенском районе Полтавской области.

См. также 
 Гирявые Исковцы — село в Лохвицком районе Полтавской области.